Sedan - um modelo de automóveis

Localidades
Sedan
Sedan (Kansas)
Sedan (Minnesota)

Outros
Club Sportif Sedan Ardennes
Operação Sedan

Desambiguação